Malikici () − jedna z czterech szkół prawa koranicznego w sunnickiej wersji islamu i druga pod względem liczebności wiernych wśród nich, praktykowana przez ok. 25% muzułmanów, głównie w północnej i zachodniej Afryce.

Madhaby nie są uważane za sekty, ale szkoły prawa. Nie ma między nimi rywalizacji; są uważane przez swoich członków za równorzędne i niezależne. Pozostałe szkoły to szafi’ici, hanafici, i hanbalici.

Przypisy 

Szariat